Le terme « ramus » peut faire référence à :
 La catégorie taxonomique du rameau, ou ramus en latin.
 Aux deux rameaux issus de la bifurcation des appendices biramés des arthropodes.

Personnes :
 Pierre de La Ramée, dit Petrus Ramus, philosophe.
 Joseph Marius Ramus, sculpteur.
 Franck Ramus, chercheur en sciences cognitives.